Serhij Szestakow (ur. 1990) – ukraiński piłkarz
 Siemion Szestakow (1898–1943) – radziecki pułkownik
 Siergiej Szestakow (ur. 1961) – rosyjski trener
 Wiaczesław Szestakow (ur. 1935) – radziecki filozof